Rebelia w Syjamie (1610-1612)
 Rebelia w Syjamie (1630-1636)
 Rebelia w Syjamie (1733)